Marcus Silius Messalla  war ein römischer Politiker und Senator Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr.

Messalla war im Jahr 193 (belegt für die Monate Mai bis Juni) Suffektkonsul. Diesem Konsul wurde der Befehl des heranrückenden Septimius Severus gemeldet, dass die Mörder des Pertinax unter Arrest zu stellen seien; in der darauf durch Messalla im Athenaeum unterhalb des Capitols einberufenen Senatssitzung wurde Didius Iulianus zum Tode verurteilt, Septimius Severus zum Kaiser ausgerufen und Pertinax vergöttlicht.

Es ist möglich, jedoch nicht sicher, dass der Senator mit jenem Silius Messala identisch ist, der im Jahre 218 durch Elagabal zum Tode verurteilt wurde.

Literatur 
 Prosopographia Imperii Romani (PIR) ² S 724, 725.

Anmerkungen 

Konsul (Römische Kaiserzeit)
Geboren im 2. Jahrhundert
Gestorben im 2. oder 3. Jahrhundert
Mann